Szkocja:
 Inverness – miasto
 Inverness (Inverness-shire) – dawne hrabstwo

Kanada:
 Inverness – miejscowość w prowincji Nowa Szkocja
 Inverness – hrabstwo w prowincji Nowa Szkocja
 Inverness – jednostka samorządowa (municipal county)w prowincji Nowa Szkocja

Miejscowości w USA:
 Inverness – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Inverness – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Inverness – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus
 Inverness – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Inverness – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Sunflower
 Inverness – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Inverness (ang. Inverness Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan

Zobacz też 
 Inverness Caledonian Thistle